Список авиакомпаний Бахрейна — это список авиакомпаний, имеющих действующий сертификат эксплуатанта, выданный показателем Министерством гражданской авиации Бахрейна

См. также 
 Список авиакомпаний с запретом на полёты в страны Евросоюза

Ссылки 
 https://airlinehistory.co.uk/location/row/bahrain/

Списки:Авиакомпании
Списки:Бахрайн